Polonaise : habitante de la Pologne.
 Polonaise : danse de Pologne.
 Polonaise : forme musicale évoquant la danse de même nom.
 Polonaise : notation mathématique.